Козловская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Административный центр муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское».

Географическое положение 
Деревня расположена в 53 км на восток от Вельска на автодороге Вельск — Октябрьский, на левом берегу реки Кокшеньга (приток Устьи).
 Часовой пояс

Население 

Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 286 человек. В 2009 году числился 281 чел., в том числе пенсионеров — 47 человек.

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии как два поселения: «погост Ракуло-Кокшеньгский», который насчитывал 4 двора, 12 мужчин и 14 женщин и «деревня Козловская», насчитывающая 3 двора, 14 мужчин и 8 женщин. В погосте находилось две православных церкви.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Ракуло-Кокшеньгского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Козловское(Борокъ) находилось 5 хозяйств, в которых проживало 17 жителей мужского пола и 14 женского.

Достопримечательности 
Церковь Воскресения Христова  — Крупная деревянная церковь на высоком подклете, обшитая тёсом, построенная в 1791 году. Высота её составляет 40 метров - это самый высокий деревянный храм Вельского района. Основной объём — двусветный четверик, увенчанный восьмериком под куполом важского типа, с алтарём сложной планировки и притвором. Первоначально храм имел три престола: Воскресения Христова, Святого Пророка Илии и Святого Великомученика Феодора Стратилата. Ильинский и Феодора Тирона приделы, видимо, располагались в боковых членениях алтаря. В храме был устроен пятиярусный иконостас. Церковь закрыта в 1937 году и использовалась для различных нужд. В 2009-2019 годах церковь отреставрирована, в ней проводятся богослужения.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  — Кирпичная церковь с колокольней. Была построена в 1849 году рядом с деревянным храмом. Второй престол Афанасия Александрийского. Закрыта не позже 1930-х, частично разобрана. В 2000-х уцелевшая часть здания (предположительно, трапезная) отремонтирована, возобновлены богослужения.

Инфраструктура 
Предприятия, расположенные на территории деревни (со среднесписочной численностью работников) на 1 января 2014 года:
 ООО ЖКХ «Кокшеньга» (18);
 ООО «Кокшеньга-Лес» (14).

В деревне расположена электрическая подстанция производственного отделения «Вельские электрические сети» ПС 110/10 № 202 Кокшеньга, питающая все населённые пункты муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское». Введена в эксплуатацию в 2001 году, оснащена двумя трансформаторами по 2.5 МВА.

Также в деревне с 2003 года функционирует государственное образовательное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ракуло-Кокшеньгский детский дом». Работают Основная общеобразовательная школа № 9, детский сад «Ромашка» и дом культуры.

Примечания

Ссылки 
 Вельский район: Подчинённые пункты Ракуло-Кокшеньгского сельсовета//Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 
 Козловская на карте Wikimapia

Населённые пункты муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское»‎